Such a Business – film del 1914 prodotto dalla Royal Film Company
Such a Business – film del 1915 prodotto dalla Albuquerque Film Manufacturing Company